El término palimpsesto puede referirse a:

Documentos:
 Palimpsesto, manuscrito vuelto a escribir encima de un texto anterior.
 Palimpsesto de Arquímedes, escrito por el matemático de la Antigua Grecia Arquímedes.
Geomorfología:
 Palimpsesto (geología), conjunto de elementos geomorfológicos superpuestos.
 Palimpsesto (astronomía planetaria), cráter prácticamente desaparecido por acción del hielo o del criovulcanismo.
Música:
 Palimpsesto, álbum de la banda chilena Inti-Illimani.
Urbanismo, arquitectura:
 Palimpsesto urbano, trama urbana superpuesta sobre otra anterior.